Bergkristall bezeichnet:

 eine Varietät des Minerals Quarz, siehe Quarz #Varietäten.
namentlich:
 Bergkristall (Stifter), eine Erzählung von Adalbert Stifter
 Bergkristall (Renker), einen 1930 erschienenen Roman von Gustav Renker 
 Bergkristall (1949), einen Film von Harald Reinl
 Bergkristall (Film) (2004), einen Film von Joseph Vilsmaier
 Bergkristall – Verirrt im Schnee, einen Fernsehfilm von 1999
 Ferienheim Bergkristall, eine DDR-Fernsehserie (1983 bis 1988)
 B8 Bergkristall, ein geheimes, unterirdisches Flugzeugwerk in Oberösterreich während des Zweiten Weltkriegs
 Bergkristall (Heraldik), eine Wappenfigur
 Bergkristall (Heimatromane), Heftromanreihe des Verlags Bastei Lübbe

Siehe auch:
 Kristall